Papa Sérgio II (†847) — papa
 Sérgio II de Jerusalém (†911) — patriarca de Jerusalém
 Sérgio II de Constantinopla (†1019) — patriarca de Constantinopla

Desambiguações de antropônimos